Die Scottish Football League Division Two wurde 1905/06 zum 13. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die dreizehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1905/06 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Leith Athletic. Aufsteiger waren am Saisonende der Zweit- und Viertplatzierte, FC Clyde und Hamilton Academical.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1905/06 bei statto.com

Fußballsaison 1905/06
1905 06